333636 Reboul – asteroide della fascia principale
 Fabien Reboul – tennista francese
 Jean Reboul (1796-1864) – poeta francese